{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83601) - || 2001 SO266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83602) - || 2001 SR266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83603) - || 2001 SO268 || 19 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83604) - || 2001 SG270 || 26 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83605) - || 2001 SJ270 || 26 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83606) - || 2001 SS270 || 16 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83607) - || 2001 SC272 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83608) - || 2001 SK272 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83609) - || 2001 SE273 || 24 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (83610) - || 2001 SZ274 || 18 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83611) - || 2001 SS277 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83612) - || 2001 SW281 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83613) - || 2001 SR286 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83614) - || 2001 SU286 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83615) - || 2001 SE287 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83616) - || 2001 SW287 || 27 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83617) - || 2001 SX287 || 27 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83618) - || 2001 SS289 || 29 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83619) - || 2001 SZ291 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83620) - || 2001 SA293 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83621) - || 2001 SL307 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83622) - || 2001 SP308 || 22 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83623) - || 2001 SK312 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83624) - || 2001 SH313 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83625) - || 2001 SL313 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83626) - || 2001 SQ313 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83627) - || 2001 SN315 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83628) - || 2001 SV315 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83629) - || 2001 SY316 || 24 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83630) - || 2001 SD317 || 25 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83631) - || 2001 SH317 || 25 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83632) - || 2001 SE321 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83633) - || 2001 SF322 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83634) - || 2001 SO324 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83635) - || 2001 SF325 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83636) - || 2001 SO326 || 18 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83637) - || 2001 SY327 || 18 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83638) - || 2001 SG328 || 19 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83639) - || 2001 SH328 || 19 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83640) - || 2001 SW334 || 20 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83641) - || 2001 SO338 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83642) - || 2001 SA339 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83643) - || 2001 ST343 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83644) - || 2001 SX343 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83645) - || 2001 SL344 || 23 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83646) - || 2001 SK345 || 23 september 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83647) - || 2001 SH346 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83648) - || 2001 SM349 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83649) - || 2001 TU2 || 6 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83650) - || 2001 TR3 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83651) - || 2001 TX6 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83652) - || 2001 TM8 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83653) - || 2001 TK10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83654) - || 2001 TV10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83655) - || 2001 TA12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83656) - || 2001 TP12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83657) Albertosordi || 2001 TV13 || 12 oktober 2001 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (83658) - || 2001 TZ14 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83659) - || 2001 TR15 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83660) - || 2001 TJ16 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83661) - || 2001 TL17 || 13 oktober 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (83662) - || 2001 TB18 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83663) - || 2001 TH19 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83664) - || 2001 TR19 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83665) - || 2001 TP21 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83666) - || 2001 TZ21 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83667) - || 2001 TN22 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83668) - || 2001 TB27 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83669) - || 2001 TV29 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83670) - || 2001 TL30 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83671) - || 2001 TN30 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83672) - || 2001 TD35 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83673) - || 2001 TN35 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83674) - || 2001 TP41 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83675) - || 2001 TJ45 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83676) - || 2001 TW45 || 9 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83677) - || 2001 TW46 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83678) - || 2001 TC47 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83679) - || 2001 TB48 || 14 oktober 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (83680) - || 2001 TO49 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83681) - || 2001 TC50 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83682) - || 2001 TG50 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83683) - || 2001 TV51 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83684) - || 2001 TX51 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83685) - || 2001 TW52 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83686) - || 2001 TC53 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83687) - || 2001 TQ54 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83688) - || 2001 TO55 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83689) - || 2001 TL63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83690) - || 2001 TW63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83691) - || 2001 TE65 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83692) - || 2001 TX65 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83693) - || 2001 TY65 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83694) - || 2001 TG67 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83695) - || 2001 TD68 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83696) - || 2001 TD70 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83697) - || 2001 TA72 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83698) - || 2001 TM72 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83699) - || 2001 TZ72 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83700) - || 2001 TG73 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten